Armagnac steht für:

 Armagnac (Region), eine Landschaft im Südwesten Frankreichs
 Armagnac (Grafschaft), eine Grafschaft in Frankreich
 Armagnac (Weinbrand), einen französischen Brandy
 Armagnacs, Soldaten der Grafschaft Armagnac im Hundertjährigen Krieg
 Sud-Est SE.2010 „Armagnac“, ein viermotoriges Verkehrsflugzeug der SNCASE (1949)

d’Armagnac oder Armagnac ist der Name folgender Personen:

 Aimé Cassayet-Armagnac (1893–1927), französischer Rugbyspieler 
 Ben d’Armagnac (1940–1978), niederländischer Performancekünstler

 Gary Armagnac (* 1952), US-amerikanischer Filmschauspieler
 Georges d’Armagnac (1501–1585), französischer Kardinal
 Jacques d’Armagnac (1433–1477), Herzog von Nemours, Graf von Pardiac
 Louis d’Armagnac (1472–1503), französischer Adliger
 Paul Armagnac (1923–1962), französischer Automobilrennfahrer

Siehe auch:
 Darmagnac